Griesmühle ist der Ortsname von

 Griesmühle (Enderndorf), abgegangener Ortsteil von Enderndorf, heute Spalt, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Griesmühle (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Griesmühle (Hartenstein), Ortsteil der Gemeinde Hartenstein, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Griesmühle (Markt Rettenbach), Ortsteil des Marktes Markt Rettenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Griesmühle (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Griesmühle (Gemeinde Asperhofen), Ortslage in Asperhofen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich